Le tournoi de tennis de Pune est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie WTA 125, se dispute à Pune du 5 au .

Elina Svitolina remporte le simple dames. En finale, elle bat Kimiko Date-Krumm.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nina Bratchikova et Oksana Kalashnikova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Inde
 Saison 2012 de la WTA

Lien externe

Navigation 

Tournoi de tennis de Pune
Inde
Sport à Pune
Sport en Inde en 2012
Tennis en novembre 2012